Ко́нуэй или Ко́нвей (, вар. ) может означать:

Персоналии 
 Конвей, Алан (1934—1998) — английский аферист, выдававший себя за режиссёра Стэнли Кубрика.
 Конвей, Вильям (1802—1865) — квартирмейстер ВМС США, герой Гражданской войны в США.
 Конвей, Генри Сеймур (1721—1795) — британский фельдмаршал.
 Конвей, Джеймс Терри (род. 1947) — 34-й комендант корпуса морской пехоты.
 Конуэй, Джоан (род. 1971) — британская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
 Конвей, Джон Хортон (1937—2020) — профессор математики Принстонского университета.
  (род. 1947) — британский философ.
 Конуэй, Кевин (1942—2020) — американский актёр.
 Конуэй, Келлиэнн (род. 1967) — советник президента США.
 Конвей, Линн (род. 1938) — американский электротехник и изобретатель.
 Конвей, Майк (род. 1983) — британский автогонщик.
 Конуэй, Тим (1933—2019) — американский актёр кино и телевидения, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми»
 Конуэй, Том (имя при рождении Томас Чарльз Сэндерс; 1904—1967) — британский актёр кино, телевидения и радио.
 Конвэй, Уильям Джон (1913—1977) — ирландский кардинал.
 Конуэй, Холлис (род. 1967) — американский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Конуэй, Энн (1631—1679) — английский философ.

Псевдоним 
 Конвей Твитти (наст. имя — Гарольд Ллойд Дженкинс, 1933—1993) — американский певец, композитор, один из наиболее популярных исполнителей кантри в 1970—1980-х годах.

Топоним 
 Конуэй — округ, расположенный в штате Арканзас.
 Конуэй — город, расположенный в округе Фолкнер в штате Арканзас.
 Конуэй — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ориндж в штате Флорида.

Корабли 
  — наименование нескольких кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — наиболее известный корабль Британского флота с названием «Conway».
  — два корабля в составе ВМС США.

Прочее 
 Заговор Конвея, сговор части офицеров Континентальной армии против Вашингтона в 1777—1778 годах.
 , издательство специализирующееся на книгах по военно-морской истории, судоходстве и морской культуре.
 Rolls-Royce Conway — авиационный двигатель компании «Rolls-Royce Limited».
 , отдаленный коралловый риф около острова Фиджи, с небольшой песчаной отмелью.

См. также 
 Конуи

Примечания